Mladen Mladenović (Rijeka, 13 de setembro de 1964) é um treinador e ex-futebolista profissional croata que atuava como meia.

Carreira 
Mladen Mladenović integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 1996.

Naturais de Rijeka
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996